Igreja de São Julião pode designar as seguintes igrejas:

Em Portugal 
 Igreja de São Julião (Cambra), Vouzela, distrito de Viseu
 Igreja de São Julião (Constância), Constância, distrito de Santarém
 Igreja de São Julião (Mangualde), Mangualde, distrito de Viseu
 Igreja de São Julião (Mendiga), Mendiga, distrito de Leiria
 Igreja de São Julião (São Julião da Figueira da Foz), Figueira da Foz, distrito de Coimbra
 Igreja de São Julião (Setúbal), São Julião, Setúbal, distrito de Setúbal
 Antiga Igreja de São Julião (Lisboa), Lisboa, distrito de Lisboa - atualmente ocupada pelo Museu do Dinheiro, gerido pelo Banco de Portugal
 Igreja Paroquial de Ervidel, em Aljustrel, no Alentejo, igualmente conhecida como Igreja de São Julião.

Desambiguação